Бунсборо (, Boonesboro, Boonsboro) — ряд населённых пунктов в США:

 Бунсборо (Западная Виргиния)
 Бунсборо (Кентукки)
 Бунсборо (Миссури)
 Бунсборо (Мэриленд)